John Morgan peut désigner :

 , présentateur américain de télévision ;
 John Hunt Morgan (1825-1864), général confédéré ;
 John Morgan (1930-), skipper américain ;
 John Pierpont Morgan (1837-1913), banquier américain ;
 John Morgan (1930-2004), comédien canadien ;
 John Morgan (1946-), mathématicien ;
 John Morgan (1735-1789), fondateur de l'école médicale (1765) de l'Université de Pennsylvanie

Notes